Światowy Kongres Kresowian – nadrzędna organizacja skupiająca związki i stowarzyszenia kresowe. Przewodniczącym Kongresu jest Jan Skalski, zaś jego siedziba mieści się przy ul. Moniuszki 13 w Bytomiu.

Kongres przyznaje tytuł Honorowego Członkostwa Światowego Kongresu Kresowian (otrzymali go m.in. 2011 ks Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Wojciech Kilar).

Podległe związki i stowarzyszenia 
 W Anglii
 Ognisko Rodzin Osadników Kresowych,
 Związek Ziem Wschodnich RP,
 Związek Żołnierzy 5 Dywizji Piechoty.
 w Polsce
 Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich,
 Związek Sybiraków,
 Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP,
 oddziały terenowe Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
 oddziały terenowe Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia.

Zobacz też 
 Kresy Wschodnie
 SMOK (stowarzyszenie)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Światowego Kongresu Kresowian

Stowarzyszenia byłych członków i uczestników
Stowarzyszenia mieszkańców
Stowarzyszenia w województwie śląskim